Личов Данило Іванович (1916—2010)  — полковник РА, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Личов Григорій Дмитрович (? — ?) — радянський інженер-технолог, лауреат Сталінської премії.
 Личова Євдокія Василівна (? — ?) — радянський конструктор, лауреат Сталінської премії.